Kleinzand (Terhorne), een eilandje in de gemeente Boornsterhem bij Terhorne (Friesland)
Kleinzand (Sneek), een gracht in de stad Sneek in de gemeente Súdwest-Fryslân (Friesland)